Morawietz ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Morawietz (1930–1994), Schriftsteller und Förderer der hannoverschen Literaturszene
 Marie-Luise Morawietz (1932–2014), deutsche Politikerin (SPD)
 Melanie Morawietz (* 1971), deutsche Politikerin (CDU)
 Nina Morawietz (* 1987), deutsche Schriftstellerin, Illustratorin und Grafikdesignerin
 Sabrina Morawietz (* 1984), deutsche Sängerin, bekannt unter dem Künstlernamen Sabrina Stern

Siehe auch:
 Morawitz
 Morawetz